XIII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1983 odbyły się w NRD między 17 a 25 września 1983 roku. Mecze rozgrywane były w Rostocku, Chociebużu i Schwerinie.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Bułgarii. Mistrzostwo po raz pierwszy zdobyła reprezentacja NRD.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do grupy finałowej, której zwycięzca zdobywał mistrzostwo. Zespoły z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą zajmując miejsca 7-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 7-12 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1983 w piłce siatkowej
1983 w Niemczech
Piłka siatkowa w Niemieckiej Republice Demokratycznej
Sport w Rostocku
Chociebuż
Schwerin